Доржу Баянович Монгуш (10 ноября 1939 — 9 апреля 1992) — тувинский поэт, писатель, переводчик.

Биография 
Родился 10 ноября 1939 года в местечке Солчур сумона Овюр Дзун-Хемчикского района Тувинской Народной Республики. Окончил Хандагайтынскую среднюю школу в 1958 году и начал работать секретарем в ВЛКСМ Овюрского райкомитета. Поступил в Литературный институт имени А. М. Горького и с отличием окончил учебу в 1967 году. Он один из первых людей в республике, которые учились в государственных институтах. Работал учителем русского языка и литературы в Овюрском кожууне, был корреспондентом газет «Шын», «Тываның аныяктары», «Сылдысчыгаш», сотрудником краеведческого отдела Республиканской библиотеки имени А. С. Пушкина, методистом в республиканском Центре народной литературы.

После продолжительной болезни скончался в 1992 году.

Творчество 
Начал писать стихи ещё в школьные годы. В 1965 году вышел его первый сборник «Сында одаглар» (Костры на хребтах).. Автор стихотворных сборников «Ынакшыл» (Любовь), 1968, «Хөрлээ», «Суг-чинчилер» (Росные серьги), 1992. Новеллы, рассказы Доржу вышли отдельным сборником «Сыргалар» (Сережки), 1989. Его стихи печатались в журналах «Смена», «Молодая гвардия», «Нева», «Сибирские огни», в альманахах «Поэзия», «Меридиан».

Внес большой вклад в тувинскую литературу и как переводчик. Переводы: роман «Жизнь Арины» Лазаря Кокышева; рассказы Виля Липатова, Мустай Карима, А.Кокушева и другие.

Его имя вошло в тувинскую литературу, с 1998 года введен в школьную программу. Его песни и стихи народ до сих пор поет и читает.

Премии 
 Лауреат премии имени Сергея Пюрбю.

Память 
 Главная библиотека Овюрского кожууна носит имя Монгуш Доржу.

Основные публикации 
 Любовь: стихи, поэмы,1968
 Сережки, новеллы, роман, 1989
 Горение: стихи, 1972
 Росные серьги: стихи, поэмы, 1992

Примечания

Литература 
 

Тувинские писатели
Тувинские поэты
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Родившиеся в Овюрском кожууне